Závada può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Závada – comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia

Slovacchia
Závada – comune del distretto di Veľký Krtíš, nella regione di Banská Bystrica
Závada – comune del distretto di Topoľčany, nella regione di Nitra
Závada – comune del distretto di Humenné, nella regione di Prešov